La Iglesuela del Cid kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Iglesuela del Cid (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 La Iglesuela del Cid (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar